The Libertines — второй студийный альбом британской рок-группы The Libertines, вышедший 30 августа 2004 года на лейбле Virgin EMI Records. Продюсером был Мик Джонс, известный своими работами с группой The Clash. Альбом сразу занял позицию № 1 в официальном хит-параде Великобритании.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как NME, Pitchfork, Q, Rolling Stone, The Guardian, Uncut.
Альбом возглавил британский хит-парад с тиражом 72,189 копий в дебютную неделю.
Альбом был включён в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die. В 2006 году журнал NME поместил альбом на позицию № 47 в своём списке Величайших Британских альбомов за все годы. В 2013 году NME включил альбом в список «500 Величайших альбомом всех времён» под № 99 (The 500 Greatest Albums of All Time).

Список композиций 
 «Can't Stand Me Now» (Пит Доэрти, Карл Барат, Richard Hammerton) — 3:23
 «Last Post on the Bugle» (Пит Доэрти, Карл Барат, Michael Bower) — 2:32
 «Don’t Be Shy» (Доэрти, Барат) — 3:03
 «The Man Who Would Be King» (Доэрти, Барат) — 3:59
 «Music When the Lights Go Out» (Доэрти) — 3:02
 «Narcissist» (Barât) — 2:10
 «The Ha Ha Wall» (Доэрти, Барат) — 2:29
 «Arbeit Macht Frei» (Доэрти) — 1:13
 «Campaign of Hate» (Доэрти) — 2:10
 «What Katie Did» (Доэрти) — 3:49
 «Tomblands» (Барат, Доэрти) — 2:06
 «The Saga» (Доэрти, Paul Roundhill) — 1:53
 «Road to Ruin» (Доэрти, Барат) — 4:21
 «What Became of the Likely Lads» (Доэрти, Барат) / «France» (Barât) (Hidden track) — 5:54

Японские бонусные треки
<li>«Don’t Look Back into the Sun» (New Version) (Доэрти, Барат)
<li>«Cyclops» (Доэрти, Peter Wolfe)
<li>«Dilly Boys» (Доэрти, Барат)

Австралийские бонусные треки
<li>«France» (Doherty, Barât)
<li>«Never Never» (Doherty, Barât)
<li>«I Got Sweets» (Doherty, Barât)

Японский и Мексиканский бонусный DVD
 «What a Waster» (Live at The Factory, Japan)
 «Death on the Stairs» (Live at The Factory, Japan)
 «Up the Bracket» (Live at The Factory, Japan)
 «I Get Along» (Live at The Factory, Japan)
 «The Boy Looked at Johnny» (Live at The Factory, Japan)
 «The Boy Looked at Johnny» (Live at Moby Dick, Spain)
 Busking for Beer + Assorted Covers and Song Segments (Live at Filthy McNasty’s Pub, London)
 «Can’t Stand Me Now» (Video)
 Photo Gallery
 Extras (Footage of Band, Interviews and NME award footage)

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Rough Trade Records
Альбомы The Libertines